Hayabusa è una parola giapponese che significa "falco pellegrino". Può riferirsi a:

Astronautica
Hayabusa – sonda spaziale giapponese (2003, precedentemente nota come MUSES-C) inviata su 25143 Itokawa
Hayabusa 2 – missione spaziale giapponese (2014) diretta verso 162173 Ryugu

Trasporti
Suzuki Hayabusa – una delle più veloci moto disponibili sul mercato
Hayabusa – treno in servizio tra Tokyo e Shin-Aomori
Nakajima Ki-43 Hayabusa – aereo da caccia della Seconda guerra mondiale

Videogiochi
 Ryu Hayabusa – personaggio dei videogiochi Ninja Gaiden e Dead or Alive
 Fighter Hayabusa – personaggio del videogioco Pro Wrestling per NES
 Hayabusa – armatura da combattimento presente in Halo 3, tratta dal costume di Ryu Hayabusa
 Hayabusa– nome del cane presente nel villaggio Kamiki nel videogioco Ōkami

Altro
Hayabusa – manga di Onodera Akira
Hayabusa – gimmick del mondo del wrestling interpretata dal lottatore giapponese Eiji Ezaki
Hayabusa – falco di proprietà di Shan-Yu nel cartone animato della Disney Mulan.
Ken Hayabusa, in Italia noto come Ken Falco – pilota automobilistico protagonista di una serie di cartoni animati giapponesi andati in onda in Italia tra la fine degli anni settanta e inizio ottanta con la sua auto "Hayabusa"
Hayabusa – azienda canadese di materiale sportivo per le arti marziali